Die Iran International 2009 im Badminton fanden in Teheran vom 5. bis zum 8. Februar 2009 statt. Das Preisgeld betrug 5.000 US-Dollar.

Finalergebnisse

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2009
Badminton 2009
Badmintonwettbewerb in Teheran